Anatolij Grišin – canoista sovietico
 Boris Grišin – ex pallanuotista sovietico
 Evgenij Grišin – pattinatore di velocità su ghiaccio sovietico
 Evgenij Borisovič Grišin – ex pallanuotista sovietico
 Sergej Grišin – ex calciatore russo
 Viktor Vasil'evič Grišin – politico e sindacalista sovietico

Pagine correlate
Grišina